Lípa na Visálkách je památná lípa velkolistá (Tilia platyphylla), která roste na návrší nazývaném Visalky asi 0,8 km východně od obce Červený Hrádek v okrese Kolín. Lípa je chráněna jako krajinná dominanta.

 Výška kmene je asi 20 m
 obvod kmene je asi 340 cm
 odhadované stáří je asi 200 let

Externí odkazy 
 
 Strom v evidenci památných stromů Agentury ochrany přírody a krajiny ČR
Památné lípy velkolisté v Česku
Památné lípy v okrese Kolín
Památné stromy v Hornosázavské pahorkatině
Bečváry